Форже, Ги (; род. 1965) — французский профессиональный теннисист
 Форже () — коммуна во Франции, в департаменте Коррез